Lautlose Schreie steht für:
 Hollow Reed – Lautlose Schreie, deutsch-englischer Film von Angela Pope aus dem Jahr 1996
 The Unsaid – Lautlose Schreie, US-amerikanischer Film von Tom McLoughlin aus dem Jahr 2001